

Astronomia
 10358 Kirchhoff – asteroide della fascia principale

Persone
 Adolph Kirchhoff – epigrafista e filologo tedesco
 Gustav Robert Kirchhoff – fisico e matematico tedesco (1824-1887)

Altro
 Equazione di Kirchhoff – in termodinamica.
 Leggi di Kirchhoff – in elettronica.
 Legge di Kirchhoff – in termodinamica.